Натуральне число 1728
 1728 рік до нашої ери
 1728 рік нашої ери